Węgierska Górka (gromada 1954–1957) (powiat żywiecki)
 Węgierska Górka (gromada 1961–1972) (powiat żywiecki)